La Regionalna Vaterpolo Liga 2015-2016 (den. uff.: Triglav Regionalna Liga 2015-2016 per ragioni di sponsorizzazione) è la seconda edizione dell'omonima competizione in seguito al cambiamento di denominazione e formula dell'ormai passata Jadranska Liga ed è stata, in totale, la 8ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 25 settembre 2014 e si concluderanno con la due giorni dedicata alla Final 4.

La formula della competizione è cambiata. Le 18 squadre partecipanti sono divise in due gironi diversi, denominati A1 e A2. In A1 partecipano dieci squadre, che lottano per il titolo. Prendono parte alla Final 4 le prime quattro in graduatoria. In A2 partecipano otto squadre che lottano per venire promosse in A1 la stagione successiva. È prevista una sola retrocessione diretta dalla A1, con conseguente promozione diretta della prima classificata dalla A2 alla serie superiore. Penultima in A1 e seconda in A2 disputano uno spareggio per un posto in massima serie.

Come ogni anno a partire dalla stagione 2008-09, l'intera totalità delle squadre croate di Prima Divisione partecipa alla Lega Adriatica, cosicché gli incontri disputati fra le otto squadre croate vengono conteggiati come validi per il campionato croato. Novità rispetto alla stagione precedente sono i serbi del Nais e i montenegrini del VA Cattaro. La Slovenia perde ogni rappresentanza nel torneo.

Squadre partecipanti

A1 liga

Stagione regolare

Calendario e risultati

Final Four 
Tutte le partite si svolgono nella Piscina Gruž di Ragusa (Croazia).

Tabellone

Risultati

A2 liga

Stagione regolare

Calendario e risultati

Spareggio salvezza/promozione

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2015
Sport acquatici nel 2016
Jadranska Liga